

Sümeg ( Sümegi járás) ist ein Kreis im Westen des ungarischen Komitats Veszprém. Er grenzt im Norden und Nordosten an den Kreis Devecser, im Südosten an den Kreis Ajka und im Süden an den Kreis Tapolca. Im Südwesten bildet das Komitat Zala (Kreise Keszthely und Zalaszentgrót) die Grenze, im Nordwesten das Komitat Vas (Kreise Sárvár und Celldömölk).

Geschichte 
Im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform entstand Anfang 2013 der Kreis als Nachfolger des gleichnamigen Kleingebiets (ungarisch Sümegi kistérség). Alle 21 Gemeinden wurden unverändert im gleichen Zuschnitt übernommen.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Sümeg hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 711 Einwohnern auf einer Fläche von 14,59 Quadratkilometern. Der zweitbevölkerungsärmste Kreis hat die zweitniedrigste Bevölkerungsdichte im Komitat. Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Sümeg, nahezu in der Kreismitte gelegen.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Sumeg
Komitat Veszprém